CMB je zkratka s více významy: 

 Cotton module builder, zařízení pro mechanizovanou sklizeň bavlny
 Cosmic Microwave Background, reliktní mikrovlnné záření vesmírného pozadí
 C† M† B†, zkratka Tří králů či žehnání Christus mansionem benedicat